Több Andrássy nevű család is létezett a nemesek között, ezek a következők:

 csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássy család
 egyházpakai Andrássy család
 érkeserűi Andrássy család
 fügei Andrásy család
 hódi Andrássy család
 kászonjakabfalvi Andrássy család
 nagypakai Andrássy család
 nemeskéri Andrássy család
 siklósi Andrássy család
 tarcali Andrássy család
 ujtordai Andrási család